Bernard Hopkins puede referirse a:

 Bernard Hopkins (1965-), boxeador estadounidense.
 Bernard Hopkins (1973-), baloncestista estadounidense.